Mit Bistum Linares kann gemeint sein:
 Bistum Linares (Chile), ein chilenisches Bistum mit Sitz in Linares in der Región del Maule, Chile
 Bistum Linares (Mexiko), ein Bistum mit Sitz in Linares (Mexiko) im Bundesstaat Nuevo León

Siehe auch:
 Erzbistum Monterrey, das bis zum 9. Juni 1922 Erzbistum Linares o Nueva León hieß